Les Musophagidae sont une famille d'oiseaux couramment appelés touracos. Cette famille est la seule de l'ordre des Musophagiformes.

Description 
Ce sont des oiseaux arboricoles plutôt trapus, de taille moyenne (de 40 à ), à queue assez longue et ailes courtes et arrondies. Leur tête est souvent ornée d'une huppe vivement colorée. Leur plumage, doux, est en grande partie lustré, et souvent d'un vert (coloration due à la touracoverdine soluble dans l'eau) ou d'un bleu éclatant. Les ailes ouvertes laissent apparaître de larges marques rouges, dont la coloration est due à la présence de touracine, un pigment rouge vif soluble dans l'eau.

Répartition 
Les touracos vivent en Afrique subsaharienne.

Habitat 
Ces oiseaux fréquentent les forêts, les zones boisées et la savane.

Alimentation 
Les touracos se nourrissent de fruits, de graines de plantain et de quelques insectes.

Liste alphabétiques des genres 
 Corythaeola (f.) Heine, 1860 (1 espèce)
 Corythaixoides (m.) A. Smith, 1833 (3 espèces)
 Crinifer (m.) Jarocki, 1821  (2 espèces)
 Musophaga (f.) Isert, 1788 (2 espèces)
 Ruwenzorornis (m.) Neumann, 1903 (1 espèce)
 Tauraco (m.) Kluk, 1779 (14 espèces)

Liste des espèces 

D'après la classification de référence (version 5.1, 2015) du Congrès ornithologique international, les espèces constituant cette famille sont (par ordre phylogénique) :
 sous-famille des Corythaeolinae (corythaeolinés)
 Corythaeola cristata – Touraco géant
 sous-famille des Musophaginae (musophaginés)
 Tauraco persa – Touraco vert
 Tauraco livingstonii – Touraco de Livingstone
 Tauraco schalowi – Touraco de Schalow
 Tauraco corythaix – Touraco louri
 Tauraco schuettii – Touraco à bec noir
 Tauraco fischeri – Touraco de Fischer
 Tauraco macrorhynchus – Touraco à gros bec
 Tauraco leucolophus – Touraco à huppe blanche
 Tauraco bannermani – Touraco doré
 Tauraco erythrolophus – Touraco de Pauline
 Tauraco hartlaubi – Touraco de Hartlaub
 Tauraco leucotis – Touraco à joues blanches
 Tauraco ruspolii – Touraco de Ruspoli
 Tauraco porphyreolophus – Touraco à huppe splendide
 Ruwenzorornis johnstoni – Touraco du Rwenzori
 Musophaga violacea – Touraco violet
 Musophaga rossae – Touraco de Lady Ross
 sous-famille des Criniferinae (criniferinés)
 Corythaixoides concolor – Touraco concolore
 Corythaixoides personatus – Touraco masqué
 Corythaixoides leucogaster – Touraco à ventre blanc
 Crinifer piscator – Touraco gris
 Crinifer zonurus – Touraco à queue barrée

Notes et références

Voir aussi

Références taxonomiques 
ordre
 
 
 
 
 
 
famille

Liens externes